

Sciences et techniques

Biologie 
 En botanique, la marge d'une feuille est le bord du limbe.
 En mycologie, la marge est le bord du chapeau d'un champignon.
 Le Baliste à marges jaunes (Pseudobalistes flavimarginatus) est une espèce de poisson osseux de la famille des Balistidés.

Médecine 
 La marge chirurgicale correspond à la présence de tissu cancéreux au contact des limites encrées de la partie enlevée lors de la résection. L'analyse des marges chirurgicales contribue à établir un pronostic fiable pour l'évolution future du cancer et le risque de récidive.
 La marge thérapeutique exprime la différence entre dose efficace et dose toxique d'un médicament.

Sciences de la Terre 
 Une marge, ou marge continentale, est la transition entre la croûte continentale et la croûte océanique. On distingue les  marges actives et les marges passives.
 En géomorphologie, une marge glacée est une étendue glacée se formant en marge des glaciers lors de la circulation vernale (printanière) des eaux fluvioglaciaires sur une surface gelée. Elle se présente sous la forme d’un ensemble d’aiguilles de glace verticales, longues de quelques décimètres.

Statistiques 
 la marge d'erreur est une estimation de la confiance à accorder à un résultat.

Sciences humaines et sociales

Économie 
En gestion, en comptabilité et en finance on définit différents types de marge (qu'il ne faut pas confondre avec le profit ou le bénéfice). Les définitions ne sont pas toutes normalisées, mais les plus courantes sont :
 l'achat sur marge, qui est le fait d'acheter des valeurs mobilières à l'aide d'un emprunt bancaire ;
 l'appel de marge sur un marché à terme, qui désigne une obligation de versement complémentaire ;
 L'effet à la marge, ou effet marginal, est l'effet d'une modification « à la marge » d'une variable économique. En d’autres termes, étant donnée une première variable dépendant d'une seconde, l'effet marginal est la variation de la première induite par une faible perturbation de la seconde.
 la marge arrière, une rétrocommission c'est-à-dire une rémunération ou une remise différée versée par le fournisseur au distributeur ; 
 la marge nette, qui représente la différence entre le prix de vente HT et le coût de revient HT ;
 la marge bénéficiaire brute, qui représente le rapport de la marge brute sur le chiffre d'affaires ;
 la marge bénéficiaire nette, qui représente le rapport du résultat net sur le chiffre d'affaires ;
 La marge brute, qui représente la différence hors taxes (HT) entre le prix de vente et le coût de revient de biens ou de services ;
 la marge brute d'autofinancement, l'ancien nom de la capacité d'autofinancement ;
 la marge commerciale, qui représente la différence entre le prix de vente HT et le coût d'achat HT ;
 la marge de contribution, qui est un indicateur d'évaluation de l'efficience d'un produit ou d'une entreprise ;
 la marge opérationnelle (ou marge d'exploitation), qui correspond au rapport entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires ;
 la marge sur coût variable, qui désigne la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables ;
 le taux de marge, qui représente le gain ou la perte réalisée par rapport à un prix d'achat. D'une façon plus générale, une « marge sur achat » désigne le montant d'une marge rapporté à un montant d'achat, et une « marge sur vente » désigne le montant d'une marge rapporté à un montant de vente ;
 la compression de marges, qui est une pratique commerciale par laquelle une entreprise réduit ses marges sur ses ventes afin de nuire à ses concurrents.

Géographie 
 La marge est un type d'espace qui se démarque plutôt par défaut du système territorial auquel elle appartient.
 La polis (cité grecque antique) est entourée d'Eschatiai, confins, espace sauvage, parfois conflictuel.
 L'écoumène désigne l'ensemble des terres anthropisées (habitées ou exploitées par l'Homme) ou simplement la Terra cognita. La limite de l'écoumène est l'érème, l'espace inhabité, solitaire, désert.

Culture et société

Agriculture 
 La marge brute standard est un indicateur de rentabilité utilisé dans le vocabulaire de l'Union européenne.

Architecture 
 Aux îles Baléares, en catalan, un «  » est un mur de soutènement en pierres sèches dans l'agriculture en terrasses.
 Bell Marge Sakai est un ensemble de gratte-ciel résidentiels construit à Sakai (préfecture d'Osaka, Japon) de 1996 à 1999.

Cinéma et télévision 
 En marge de l'enquête () est un thriller américain de John Cromwell, sorti en 1947 et basé sur une histoire de Gerald Drayson Adams & Sidney Biddell.
 En marge des jours est un film réalisé par Emmanuel Finkiel, sorti en 2007.
 La Marge est un film français de Walerian Borowczyk, sorti en 1976 et adapté du roman La Marge d'André Pieyre de Mandiargues.
 Marge Cotrooke est un personnage mineur du feuilleton télévisé américain Les Feux de l'amour ().
 Marge Simpson (Marjorie Bouvier Simpson) est un personnage de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 À propos de Marge (en France) ou Regarding Margie (au Québec et en version originale) est le  de la saison 17 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 En Marge de l'histoire () est le  de la saison 15 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Il était une fois Homer et Marge (France) ou Nos belles années (Québec) () est le  de la saison 2 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Je crois en Marge () est le  de la saison 8 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 La Marge et le Prisonnier est le  de la saison 19 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge à l'ombre (France) ou Marge en prison (Québec) () est le  de la saison 4 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge a trouvé un boulot (France) ou Marge se trouve un emploi (Québec) () est le  de la saison 4 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge Business () est le  de la saison 9 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge, chauffeur de maître (France) ou Zéro de conduite (Québec) () est le  de la saison 14 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge en cavale () est le  de la saison 5 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge et son petit voleur (France) ou Bart et son jeu vidéo (Québec) () est le  de la saison 7 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge Folies (France) ou Une Marge folle folle folle (Québec) () est le  de la saison 11 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge perd la boule (France) ou Marge prend sa revanche (Québec) () est le  de la première saison de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge piégée par le net (France) ou Jeux interdits (Québec) () est le  de la saison 18 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Marge reste de glace (France) ou Bar laitier (Québec) () est le  de la saison 18 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Les Muscles de Marge (France) ou Quand elle me tient dans ses bras (Québec) () est le  de la saison 14 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 La Nouvelle Marge (France) ou Y'a de la Marge au balcon (Québec) () est le  de la saison 14 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Un tramway nommé Marge () est le  de la saison 4 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Lisa retrouve Marge est le dix-huitième épisode de la vingt-septième saison de la série télévisée Les Simpson.
 Les Pieds dans la marge est une série télévisée jeunesse humoristique canadienne en 81 épisodes de 21 minutes et diffusée entre 2006 et 2010 à la Télévision de Radio-Canada.

Gestion de projet 
 La marge représente la possibilité de retarder une tâche sans retarder le projet (les tâches du chemin critique ont une marge nulle).
 La marge de sécurité, égale à  où  est le coefficient de sécurité, est un paramètre permettant de dimensionner un dispositif.

Imprimerie 
 La marge est la zone vierge entourant un texte.

Littérature et bande dessinée 
 En marge des marées () est un recueil de nouvelles de Joseph Conrad, édité  en 1915.
 En marge du cinéma français est un livre de Jacques-B. Brunius, publié en 1954.
 Gaza 1956. En marge de l'histoire () est une bande dessinée documentaire de l'Américain Joe Sacco narrant le massacre de Palestiniens à Khan Younis et Rafah en 1956. Cet album en noir et blanc a été publié aux États-Unis en 2009, et en français en 2010.
 La Marge est un roman d'André Pieyre de Mandiargues, publié en 1967 et prix Goncourt la même année.
 Tante Marge (Marjorie Dursley) est un personnage de la saga Harry Potter.
 Une vie dans les marges est une bande dessinée autobiographique de Yoshihiro Tatsumi prépubliée dans le magazine japonais Mandarake Zenbu de 1995 à 2006 avant d'être recueillie en deux volumes fin 2008, publiée en français en 2011.

Musique 
 Marge est un label de musique indépendant.

Politique 
 Marge est un groupe autonome français (1974-1979).

Publications 
 La revue Marges est une revue d’art contemporain, affiliée à OpenEdition

Anthroponyme

Prénom 
Marge est un prénom féminin, diminutif familier de Marguerite et de ses variantes (Margot, Marjorie). Ce prénom est notamment porté par :
 Marge Champion, une danseuse américaine, née Marjorie Celeste Belcher en 1919 ;
 Marge Redmond (1930-), une actrice américaine ;
 Marge Roukema (1929-2014), une femme politique américaine, membre du Parti républicain ;
 Marge Rull (1969-), un entraîneur estonien d'aérobic, l'une des rares survivantes du naufrage de l'Estonia le .

Patronyme 

 Dominique Marge, une chanteuse française ;
 Robert Margé, un éleveur français de toros de lidia du  et du début du .

Pseudonyme 
 Marge est le nom de plume de Marjorie Henderson Buell (1904-1993), l'auteure du comic strip Petite Lulu.

Notes et références